Ала́нья () — коммуна в Италии, расположена в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 755 человек, плотность населения составляет 94 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 27020. Телефонный код — 00382.

Покровителем коммуны почитается святой Герман Осерский, празднование в первое воскресение августа.

Ссылки